

Armi 
 Suomi M-31 SMG, mitragliatrice di produzione finlandese nata nel 1921, fabbricata dal 1931 al 1998.

Astronomia 
 1656 Suomi, asteroide areosecante della fascia principale, scoperto nel 1942 da Yrjö Väisälä.

Divisioni amministrative 
 Varsinais-Suomi, regione della Finlandia comprendente la parte sud occidentale del Paese.

Geografia 
 Finlandia, in lingua finlandese

Mitologia 
 Suomi-neito, nome originale della Vergine Finlandese, personificazione nazionale della Finlandia.

Altri progetti